

Aziende 
 Firestone – azienda statunitense produttrice di pneumatici, di proprietà della Bridgestone

Geografia 
 Firestone – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Weld dello stato del Colorado.
 Distretto di Firestone – distretto della Liberia facente parte della contea di Margibi.

Persone 
 Jay Firestone – imprenditore e produttore cinematografico canadese

Sport 
 Firestone 550 2012 – settima tappa della stagione 2012 della Indy Racing League

Altro 
 Firestone – singolo di Kygo del 2014